Cape Girardeau steht für

 Cape Girardeau (Missouri), Stadt in Missouri
 Cape Girardeau County, County im US-Bundesstaat Missouri
 Cape Girardeau Township (Missouri)